Valdeurspinnen (dipluridae)
Valdeurspinnen (verzamelnaam), een verzamelnaam voor twee spinnenfamilies:
Valdeurspinnen (Ctenizidae), in het Latijn Ctenizidae genoemd
Valdeurspinnen (Idiopidae), in het Latijn Idiopidae genoemd